Натуральне число 355
 355 рік до нашої ери
 355 рік нашої ери